Tōhoku steht für:

 Tōhoku, eine Region in Japan
 Tōhoku (Aomori), Stadt in der japanischen Präfektur Aomori
 Tōhoku Denryoku, japanisches Energieversorgungsunternehmen
 (23649) Tohoku, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Tōhoku-Erdbeben 2011
 Universität Tōhoku